

Chronologiczna Lista Premierów Jordanii

Linki zewnętrzne